En Pologne, Łączkowice peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Łączkowice, un village du powiat de Radomsko,
 Łączkowice, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.